Issus (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk
 Issus (geslacht), een geslacht van insecten dat behoort tot de cicaden
 Issos, een stad uit de oudheid en middeleeuwen, in wat nu Zuidoost-Turkije is
 slag bij Issos (333 v.Chr.), een slag die daar bevochten is